1973 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 В Великобритании при испытаниях на высокоскоростной линии поезд достиг скорости 230 километров в час.
 В Великобритании поезд сошёл с рельсов на западе Лондона. 10 человек погибло, ранено 94.

Новый подвижной состав 

 В СССР Коломенский завод начинает выпуск тепловозов ТЭП70.
В декабре 1973 года Рижским вагоностроительным заводом выпущен первый электропоезд ЭР200. НЭВЗ начинает выпуск для Финляндии электровоза Sr1.
 В Чехословакии на заводе ЧКД освоен выпуск тепловозов серии 740.

Персоны

Примечания